Alpi Pennine – parte della catena montuosa delle Alpi
 Rolls-Royce Pennine – motore aeronautico sperimentale